El Sitjar (Camprodon), casa senyorial al sud de la collada que separa la vall del Ter a Creixenturri i la Vall del Bac al municipi de Camprodon (el Ripollès)
 El Sitjar (revista), revista local editada entre 1983 i 1986 a Cabassers (el Priorat) 
 El Sitjar (Salt), masia a Salt (el Gironès) 
 Codolera del Sitjar, muntanya al municipi de l'Esquirol (Osona)
 Embassament del Sitjar, embassament construït el 1960 al municipi d'Onda (la Plana Baixa, el País Valencià) 
 Santa Magdalena del Sitjar, obra del municipi de Gavà (Baix Llobregat)